Я́ппа (Яппо, Яппе) — еврейская фамилия. Имеет множество вариантов (см. Иоффе). Исторически была распространена главным образом в северо-западных губерниях Российской империи (то есть среди литваков).

Родоначальником фамилии считается раввин Мордехай Иоффе (1530—1612) из Праги.

Известные представители:
 Яппа, Андрей Павлович (1885—1952) — российский врач-гастроэнтеролог.
 Яппа, Юрий Андреевич (1927—1998) — российский физик-теоретик.
 См. также 

 Яффе
 Йоффе
 Иоффе

 Примечания